Турнир BNP Paribas Masters 2005 года в мужском одиночном разряде проводится в 34-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, шесть из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Томаш Бердых — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион соревнований Марат Сафин не защищал свой титул.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Энди Роддик (Полуфинал)
  Гильермо Кориа (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Мариано Пуэрта (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Иван Любичич (Финал)
  Гастон Гаудио (Четвертьфинал)
  Радек Штепанек (Полуфинал)
  Томас Юханссон (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Робби Джинепри (Третий раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Марио Анчич (Второй раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2005